Hiestand steht für:

 Hiestand Holding, Schweizer Backwarenhersteller
 Ernst + Ursula Hiestand, Schweizer Grafikerduo

Hiestand ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Hiestand (* 1943), Schweizer Unternehmer
 Andreas Hiestand (* 1963), Schweizer Radrennfahrer
 Edgar W. Hiestand (1888–1970), US-amerikanischer Politiker
 Ernst Hiestand (1935–2021), Schweizer Grafiker
 Eugen Hiestand OSB (1901–1940), Schweizer Ordensgeistlicher und Märtyrer
 John Andrew Hiestand (1824–1890), US-amerikanischer Politiker
 Rudolf Hiestand (* 1933), Schweizer Mittelalterhistoriker und Diplomatiker
 Ursula Hiestand (* 1936), Schweizer Grafikerin